Tadellöser & Wolff ist der Titel folgender Werke:
 Tadellöser & Wolff (Roman), Roman (1971) von Walter Kempowski
 Tadellöser & Wolff (Film), Romanverfilmung (1975) von Eberhard Fechner